Гавілан () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Африка де лас Ерас Гавілан — радянська розвідниця
 Дієго Гавілан — парагвайський футболіст
 Карлос Гевіа-і-де лос Реєс-Гавілан — тимчасовий президент Куби
 Мануель Гавілан — парагвайський футболіст
 Хайме Гавілан — іспанський футболіст

Іспанські прізвища